Ерна́ндес () — популярне прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Ернандо. Також поширене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Адріан Ернандес Тамара — венесуельська правозахисниця
 Анаїсіс Ернандес (1981) — кубинська дзюдоїстка, олімпійська медалістка.
 Аріель Ернандес (1972) — кубинський боксер, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Арнульфо Ернандес (1973) — колумбійський борець вільного та греко-римського стилів.
 Бернардо Ернандес (1942) — мексиканський футболіст.
 Дані Ернандес (1985) — венесуельський футболіст.
 Джей Ернандес (1978) — американський актор.
 Іван Ернандес (1980) — іспанський футболіст.
 Йонні Ернандес (1988) — колумбійський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP.
 Каллі Ернандес (1988) — американська акторка.
 Клодовіль Ернандес (1937—2009) — бразильський стиліст, телеведучий і політик.
 Крус Ернандес Рівас (1878—2007) — мешканець Сальвадору, що протягом 1997—2007 був найстарішою людиною світу.
 Леонель Ернандес (1943) — костариканський футболіст.
 Мігель Ернандес — іспанський поет.
 Мігель Ернандес (1970) — іспанський футболіст, Олімпійський чемпіон 1992 року.
 Ніко Ернандес (1996) — американський боксер, олімпійський медаліст.
 Росендо Ернандес (1921—2006) — іспанський футболіст, тренер, учасник ЧС-1950.
 Франсіско Ернандес (1924—2011) — мексиканський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Хав'єр Ернандес Балькасар (1988) — мексиканський футболіст.
 Хаві Ернандес (1980) — іспанський каталонський футболіст.
 Хосе Ґреґоріо Ернандес (1864—1919) — венесуельський лікар, францисканець-терціарій, Блаженний Католицької церкви.
 Хосе Ернандес (1834—1886) — аргентинський поет, журналіст, політичний діяч.
 Хуліан Ернандес (1972) — мексиканський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Пітер Джин Ернандес — справжнє ім'я американського співака Бруно Марса.

Іспанські прізвища